Municipio de Gilead puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gilead (condado de Branch, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Branch.
 Municipio de Gilead (condado de Morrow, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morrow.